

Niemcy  
 Crossen – dzielnica Zwickau
 Crossen an der Elster – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Crossen (Oder) – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Krosno Odrzańskie

Inne 
 Crossen – pałac

Zobacz też 
 Krossen